Le mot isométrique est un adjectif d'origine grecque (le préfixe iso- signifie « égal » et métrique de metron signifie mesure)

Voir aussi 

Exercice isométrique (en musculation)
 Isométrie
 Perspective isométrique
 Triangles isométriques